Denumirea de Iglika se poate referi la una din următoarele localități din Bulgaria:

 Iglika, un sat în comuna Gabrovo, regiunea Gabrovo;
 Iglika, un sat în comuna Bolearovo, regiunea Iambol;
 Iglika, un sat în comuna Hitrino, regiunea Șumen.